Krefelder steht für:

 Bewohner der Stadt Krefeld
 Mischgetränk aus Altbier und Cola, siehe Biermischgetränk #Andere